ВАЗ — аббревиатура, может означать:
 ВАЗ («Волжский автомобильный завод») — завод АвтоВАЗ и ряд моделей машин этого завода:
 ВАЗ-1152
 ВАЗ-10031 «Бронтокар»
 ВАЗ-1111Э
 ВАЗ-1151
 ВАЗ-1801
 ВАЗ-2101
 ВАЗ-2102
 ВАЗ-2103
 ВАЗ-2104
 ВАЗ-2105
 ВАЗ-2106
 ВАЗ-2107
 ВАЗ-2108
 ВАЗ-2109
 ВАЗ-21099
 ВАЗ-2110
 ВАЗ-21106
 ВАЗ-2113
 ВАЗ-2114
 ВАЗ-2115
 ВАЗ-2120
 ВАЗ-2122
 ВАЗ-2123
 ВАЗ-2151
 ВАЗ-2801
 ВАЗ-2802
 ВАЗ-416
 ВАЗ-426
 ВАЗ-526
 ВАЗ — Всемирная ассамблея здравоохранения

См. также 
 ЛогоВАЗ
 Лада-Тольятти-ВАЗ